Operatie Ostern (I), Duitse operatie in april 1943 tegen Joegoslavische partizanen in het gebied rond Sunja
 Operatie Ostern (II), Duitse operatie voor de terugtrekking uit Zadar in oktober 1944 als onderdeel van Operatie Herbstgewitter (IV)